The Prodigal Son (englisch „Der verlorene Sohn“) ist der Titel folgender Werke:

Film:
 The Prodigal Son (1923), britischer Stummfilm
 The Prodigal Son (1952), Hongkongfilm
 The Prodigal Son (1962), australischer Fernsehfilm
 The Prodigal Son (1981), Hongkongfilm
 The Prodigal Son (1993), Animationsfilm

Musik:
 The Prodigal Son (Ballet), von George Balanchine
 The Prodigal Son (Britten), Oper (1968)
 The Prodigal Son (Sullivan), Oratorium (1869)

Siehe auch:
 Prodigal Son – Der Mörder in Dir, US-amerikanische Fernsehserie
 Der verlorene Sohn
 L’Enfant prodigue
 The Lost Son